Мегалома́н — человек, страдающий мегаломанией.
 В истории архитектуры мегаломаны — мастера французского неоклассицизма эпохи Просвещения, стремившиеся к созданию огромных сооружений гражданского назначения.